Бэнс — фамилия. Носители:

 Бэнс, Дженна (Bans) — американский телевизионный сценарист и продюсер.
 Бэнс, Фома (Baines) — устаревший вариант передачи имени и фамилии английского художника и путешественника Томаса Бейнса (1820—1875).

См. также 
 Бейнс